

Toponymes

Caldas est une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Caldas Novas est une municipalité de l'État de Goiás ;
 Caldas Brandão est une municipalité de l'État de la Paraíba.

Caldas est un département colombien.
 Caldas est une municipalité dans le département d'Antioquia.
 Caldas est une municipalité dans le département de Boyacá.

Caldas est une comarque de la province de Pontevedra en Galice.
 Caldas de Reis est une municipalité  de la province de Pontevedra en Galice.

Caldas da Rainha,  ville et municipalité du Portugal, située dans le sous-région de l'Ouest, dans la province de l'Estremadura.

Patronymes 

 Francisco José de Caldas (Popayán, 1768 - Santafé de Bogotá, 1816), scientifique et patriote colombien.

Homonymie de toponyme